

Botanica 
 Uva  – frutto della vite

Geografia 
 Uva  – frazione di Vimioso (Portogallo)
 Uva  – provincia dello Sri Lanka

Persone 
 Cesare Uva (1824-1886) – pittore italiano
 Giuseppe Uva (1874-1937) – pittore italiano
 Maria Uva (1906-2003) – patriota italiana
 Michele Uva (1964) – dirigente sportivo italiano

Sigle 
 Comunità Collinare Unione Versa Astigiano (U.V.A.) – Comunità collinare italiana del Piemonte
 Universiteit van Amsterdam  – università olandese
 Unità valutativa alzheimer

Altro 
 Uva  – significato dell'uva in araldica
 UVA – abbreviazione di Universidad de Valladolid, università spagnola
 UVA – abbreviazione di United Visual Artists, organizzazione artistica
 UVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uvalde (Stati Uniti)
 U.Va. – abbreviazione di University of Virginia, università statunitense
 UV-A – parte della radiazione ultravioletta

Altri progetti